Вершинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1950) — профессиональный игрок в американский футбол.
 Вершинг, Энни (1977—2023) — американская телевизионная актриса.